In 2009 werd het 63ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 14 maart tot 31 mei. Vilhena werd kampioen. Ulbra, dat de vorige drie jaar de titel gewonnen had vond niet genoeg sponsoring en werd ontbonden.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rond